Tierra Oscura puede referirse a:

 Tierra Oscura, población de la provincia de Bocas del Toro, Panamá.
 Tierra Oscura, grupo chileno de hard-rock/heavy-metal.
 Tierra Oscura, continente/zona del juego World of Warcraft.
 Tierra oscura del Sol, álbum debut de la banda chilena Weichafe.